Lúcio Júlio César foi o nome de vários romanos, da família dos Júlios Césares.

 Lúcio Júlio César, avô de Sexto Júlio César (cônsul em 157 a.C.).
 Lúcio Júlio César, pai de Lúcio Júlio César (cônsul em 90 a.C.).
 Lúcio Júlio César (cônsul em 90 a.C.), censor em 89 a.C., filho de Lúcio, neto de Sexto. Foi o avô de Marco Antônio.
 Lúcio Júlio César (cônsul em 64 a.C.), filho do anterior, tio de Marco Antônio.
 Lúcio Júlio César (primo de Marco Antônio), filho do anterior.
 Lúcio César, nasceu como Lúcio Vipsânio Agripa, e mudou de nome para Lúcio Júlio César quando foi adotado pelo imperador Augusto.